S.A.I.C. - Succhiateci ancora il cazzo, canzone del 2004 di Bassi Maestro e Fabri Fibra.
SAIC (azienda), in precedenza Science Applications International Corporation, azienda statunitense del settore della difesa.
School of the Art Institute of Chicago, una delle più grandi e accreditate scuole di arti e design statunitensi.
Shanghai Automotive Industry Corporation, costruttore automobilistico cinese.
Special Agent in Charge, acronimo usato da alcune agenzie federali statunitensi (F.B.I., etc.)
South African Indian Congress, organizzazione indiana fondata nel 1924.
Single antenna interference cancellation, una tecnologia promettente per migliorare la capacità delle reti GSM senza alcun cambiamento necessario nella rete.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, dallo spagnolo"società anonima Industriale e Commerciale".
 Sistema de Administracion de Investigaciones Criminologicas, sistema informatico della Repubblica Dominicana che offre informazioni e statistiche sul crimine.